Lombardiet Rundt 2019 var den 113. udgave af cykelløbet Lombardiet Rundt. Det var det 37. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2019 og blev afholdt 12. oktober 2019. Løbet blev vundet af hollandske Bauke Mollema fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Jesper Hansen kørte for 
 Niklas Eg kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2019
UCI World Tour 2019